Kluky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kluky (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Kluky (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar